De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2014 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 18 mei 2014 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans